Австралия и Океания — часть света, состоящая из материка Австралия, островов, прилегающих к Австралии, и сотен небольших островов и атоллов в центральной и западной частях Тихого океана.

Это алфавитный список суверенных государств и зависимых территорий, расположенных в Австралии и Океании. На каждую страну приводится площадь, население, плотность населения, столица и денежная единица.

См. также 

 Алфавитный список стран

Примечания 

Списки стран
Страны Океании
Списки:Австралия и Океания